Jacques Blondeau (1955-1598) – incisore fiammingo
 Patrick Blondeau (1968) – ex calciatore francese
 Thylane Blondeau (2001) – modella e attrice francese